Иоа́нна (Жа́нна) Антида́ Туре́  (; ) – святая Римско-Католической Церкви, монахиня, основательница женской монашеской конгрегации «Сёстры Божественного Милосердия» (SDC).

Биография 
В 1787 году вступила в женскую монашескую конгрегацию «Сёстры Милосердия святого Викентия де Поля». Из-за тяжёлой болезни была вынуждена покинуть монастырь. В 1799 году открыла в Безансоне школу для детей. В 1807 году основала монашескую общину сестёр милосердия. В 1810 году приехала в Неаполь, где основала новую монашескую конгрегацию «Сёстры Милосердия», устав которой был утверждён римским папой  Пием VII в 1819 году.

Прославление 
23 мая 1926 года Иоанна Антида Туре была причислена к лику блаженных папой Пием XI, им же 14 января 1934 года она была причислена к лику святых.

День памяти — 24 августа.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Пием XI

Источник 
 Католическая Энциклопедия, т.2, изд. Францисканцев, М., 2005, стр. 406, ISBN 5-89208-054-4

Примечания

Ссылки 
 Биография

Католические святые
Святые Франции
Христианские святые XIX века
Беатифицированные Пием XI
Канонизированные Пием XI
Канонизированные в XX веке
Католические монахини Франции
Канонизированные католические монахини